Doliwy (Podlachie)
 Doliwy (Varmie-Mazurie)